Termin  ima više značenja.

 (+)-Kariolan-1-olna sintaza, enzim
 (+)-Beta-kariofilenska sintaza, enzim